E234  peut faire référence à :
 E234, numéro E de la nisine, un additif alimentaire ;
 Route européenne 234 reliant Cuxhaven à Walsrode en Allemagne.